Tryphetus är ett släkte av skalbaggar. Tryphetus ingår i familjen Dryophthoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Tryphetus